Гиберна́ция, от , зима:

 Гибернация (биология) — зимняя спячка, частный случай диапаузы (состояние физиологического торможения обмена веществ и остановка формообразовательных процессов).
 Гибернация (операционные системы) — режим операционной системы компьютера, сохранение содержимого оперативной памяти на энергонезависимом устройстве хранения данных перед выключением.
 Гибернация (медицина) (англ. hibernation; от лат. hibernus зимний, холодный):
 Состояние замедленной жизнедеятельности организма вследствие снижения уровня его обмена веществ, в т. ч. потребления кислорода; к естественной Г. относят зимнюю спячку животных. Гибернация искусственная - Г., вызываемая применением лекарственных средств, блокирующих активность вегетативной нервной системы; проводится с целью защиты организма в условиях воздействия чрезвычайных повреждающих факторов (хирургическое вмешательство, травма, инфекционная болезнь и пр.).
 Персистирующая дисфункция ткани вследствие её гипоперфузии.